Sées bezeichnet:

 Sées, eine nordfranzösische Kleinstadt und eine aus Stadt sowie mehreren Weilern und Einzelgehöften bestehende Gemeinde
 Bistum Sées, französisches Bistum
 Kanton Sées, ein französischer Wahlkreis

Sées ist der Name von:

 Gérard von Sées († 1157), ein Bischof von Sées im 12. Jahrhundert
 Opportuna von Sées (um 700–770), Äbtissin der Karolingerzeit und Heilige
 Osmund von Sées († 1099), Bischof von Salisbury und ist katholischer Heiliger